Geraldton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Geraldton, ort, Western Australia, Geraldton-Greenough, 
 Innisfail (ort i Australien), Queensland, Cassowary Coast,

Kanada 

 Geraldton (flygplats), Ontario, Thunder Bay District, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar